Mogilnica bezeichnet einen Ort und Gewässer in Polen:
 Mogilnica (Siedliszcze), ein Dorf der Gmina Siedliszcze in der Woiwodschaft Lublin
 Mogilnica (Wieprza), ein Nebenfluss der Wieprz
 Mogilnica (Kanał Prut), ein Fluss zum Kanał Prut